Lattu est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1971), judoka finlandais
 (né en 1979), acteur finlandais

Voir aussi
(30775) Lattu, astéroïde de la Ceinture principale

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois